MCH est une abréviation, qui signifie :

 Micro Centrale Hydraulique ;
 hormone de mélano-concentration (Melanin Concentrating Hormone) ;
 Memory Controller Hub ;
 Maréchal des logis-chef;
 Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (de l'anglais Mean corpuscular hemoglobin) .

Abréviation